Siloe ist der Nachname folgender Personen:

 Diego de Siloé (1495–1563), spanischer Architekt und Bildhauer.
 Gil de Siloe, spanischer Bildhauer der Spätgotik und angeblicher Vater des Diego de Siloe